Поджио ():
 Поджио (1380—1459) — итальянский гуманист.
 Поджио, Витторио Амадео (? — 1812) — военный деятель, помещик и предприниматель Российской империи итальянского происхождения, секунд-майор.
 Поджио, Зоя Семёновна (1910—1992) — советская актриса театра; заслуженная артистка Казахской ССР (1956).
 Братья-декабристы
 Поджио, Александр Викторович (1798—1873)
 Поджио, Иосиф Викторович (1792—1848)